Your Secret Love — десятый студийный альбом американского соул-певца, автора и продюсера Лютера Вэндросса, вышедший в 1996 году в США на лейбле Epic Records. Your Secret Love достиг девятого места в американском хит-параде Billboard 200. Продажи превысили 1 млн копий и диск получил платиновый статус RIAA.

История 
Your Secret Love достиг позиции № 9 в чарте Billboard 200.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.
На 39-й церемонии Грэмми 1997 года певец получил номинации в категориях лучшая R&B песня и лучшее мужское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз за песню «Your Secret Love».

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы Epic Records
Премия «Грэмми» за лучшее мужское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз